</noinclude>

Игорь Иванович Головин (род. 21 марта 1964, посёлок Фрунзовка, Одесская область, СССР) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Игорь Головин родился 21 марта 1964 года в посёлке Фрунзовка, Одесская область.

В 1981 году окончил среднюю школу с золотой медалью. В том же году поступил в Одесский политехнический институт на радиотехнический факультет. Окончил обучение в 1986 году и поступил в специальное конструкторско-технологическое бюро «Альфа» (город Ильичёвск, Одесской области).

В 1987 году начал играть в КВН и стал членом команды «Одесские джентльмены», став в первом своём сезоне чемпионом клуба сезона 1986—1987 годов.

В том же 1987 году переезжает в Ленинград и поступает в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова. Учился на курсе А. И. Кацмана. Но после смерти Кацмана в 1989 году курс перешёл на курс В. М. Фильштинского.

Окончив обучение в 1991 году, Головин поступает на службу в Санкт-Петербургский театр «На Литейном».

С 1992 по 2007 год, до момента роспуска труппы, работал в петербургском театре «Фарсы».

Имеет в своём активе более ста ролей в кино и сериалах (в том числе и эпизодических).

Роли в театре

Роли в кино и сериалах

Роли в качестве актёра дубляжа

Примечания 

Одесские джентльмены
Чемпионы Высшей лиги КВН
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр на Литейном
Персоналии:Театр «Фарсы»